Коктобе (от  — синий холм) — казахский топоним:

Населённые пункты:
 Коктобе — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Коктобе (быв. Калиновка) — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Коктобе (быв. Известковое) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Коктобе — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Коктобе (быв. Горноникольское) — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Коктобе — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Коктобе — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Коктобе — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Коктобе (быв. Белогорье) — село в Майском районе Павлодарской области.
 Коктобе — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Коктобе — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Коктобе — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Коктобе — село в Сузакском районе Туркестанской области.
 Коктобе — до 2006 г. название села имени Алькея Маргулана в Павлодарской области.

Реки:
 Коктобе — приток Илека.

Техника:
 Телебашня «Коктобе» — телевизионная башня в Алматы.